The Trial (film), een Franse dramafilm uit 1962 onder regie van Orson Welles
The Trial (Pink Floyd), en nummer uit 1979 van de Britse rockband Pink Floyd

Zie ook
Trial (doorverwijspagina)